Langmaack ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Langmaack (* 1957), deutsche Drehbuchautorin
 Friedrich Langmaack (1921–1991), deutscher Beamter und Politiker
 Gerhard Langmaack (1898–1986), deutscher Architekt

 Werner Langmaack (* 1946), deutscher Sportjournalist